È complicato (It's Complicated) – film diretto da Nancy Meyers del 2009
It's Complicated – singolo degli A Day to Remember del 2011